APCR est un acronyme pouvant désigner :
 L'Autorité prudentielle de contrôle et de résolution, désormais Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
  - perce-blindage en composite rigide
 L'Association de la Presse Catholique Régionale
 L'Association des Présidents de Conseil Rural, au Sénégal
 À partir d'un certain rang (mathématiques)